16 se poate referi la:

 anul 16
 anul 16 î.Hr.
 16 (număr), numărul natural aflat între 15 și 17